Е:

 E — літера латинської абетки.
 Е — літера кирилиці.
 /e/ — позначення звуку неогублений голосний переднього ряду високо-середнього піднесення в МФА.
 
 число e
 Е — місто у Франції.
 Exxx — європейська схема кодування харчових добавок.
 E — символ, яким позначається амінокислота глутамінова кислота